Le Masters de Miami 1997 s'est déroulé du 17 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Au premier tour, l'Argentin Mariano Zabaleta est disqualifié dans le tie-break du  face à Adrian Voinea pour avoir balancé une balle de rage qui a atteint un juge de ligne.
 Thomas Muster remporte le tournoi en simple en battant Sergi Bruguera en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, les double tenants du titre Todd Woodbridge et Mark Woodforde s'imposent en finale face à Mark Knowles et Daniel Nestor. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1997 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1997) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1997
Tennis aux États-Unis en 1997
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Sport en mars 1997